BLZ est un code qui signifie :
 Belize,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
  ;
 , un système de numérotation pour les banques allemandes et autrichiennes.

Code